His Wife's Husband – cortometraggio del 1915 diretto da Al Christie
His Wife's Husband – cortometraggio del 1920 prodotto dalla National Film Corporation of America
His Wife's Husband – film del 1922 diretto da Kenneth S. Webb
His Wife's Husband – film del 1922 diretto da George A. Cooper